Nigella, növénynemzetség; katicavirág
 Nigella, talkshow; Nigella Lawson talkshow-ja

Jegyzetek